Rasa del Barranc (Noguera), corrent fluvial de la Noguera
 Rasa del Barranc (el Riard), corrent fluvial afluent del Riard, al Solsonès
 Rasa del Barranc (riu Fred), corrent fluvial afluent del Riu Fred, al Solsonès